Ricardi steht für

 Itinerarium Regis Ricardi, lateinische Erzählung über König Richard I.

Ricardi ist der Familienname folgender Personen:

 Mario Ricardi (1921–2005), chilenischer Botaniker
 Pablo Ricardi (* 1962), argentinischer Schachspieler

Siehe auch:
 Riccardi
 Ricciardi
 Richardi